Лізель Губер і Ліза Реймонд були чинними чемпіонками але вирішила того разу не брати участі разом.
Губер грала в парі з Сє Шувей, але не змогла захистити свій титул, оскільки в першому колі їх перемогли Даніела Гантухова і Анабель Медіна Гаррігес. Реймонд грала в парі з Самантою Стосур, але не змогла захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі їх перемогли Ракель Копс-Джонс і Абігейл Спірс.
Сара Еррані і Роберта Вінчі виграли титул, у фіналі перемігши пару Надія Петрова і Катарина Среботнік з рахунком 2–6, 6–3, [10–6].

Сіяні пари 
Перші чотири сіяні пари виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 Main Draw

Qatar Total Open, парний розряд
2013
2013 у катарському спорті